Ansprechen steht für:

 die Gesprächseröffnung, siehe Gespräch #Anfangsphase
 Ansprechen (Jagd), das Beobachten von Wildtieren
 Ansprechen (Elektromechanik), das Erreichen des Ansprechstromes
 Baumansprache in der Baumfälltechnik, siehe Fälltechnik #Beurteilungen

Siehe auch:
 Ansprache
 Anspruch